Сентре́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Аруэ.

География 
Сентре расположен в 19 км на юг от Нанси. Соседние коммуны: Бенне на востоке, Леменвиль на юго-востоке, Вуанемон и Жербекур-э-Аплемон на юге, Клере-сюр-Бренон на юго-западе, Отре на западе, Пюллиньи на северо-западе.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель